Dit is een lijst van planetoïden 3101-3200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3101) Goldberger || 1978 GB || 11 april 1978 || E. F. Helin, G. Grueff, J. V. Wall
|-
| (3102) Krok || 1981 QA || 21 augustus 1981 || Ladislav Brožek
|-
| (3103) Eger || 1982 BB || 20 januari 1982 || M. Lovas
|-
| (3104) Dürer || 1982 BB1 || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (3105) Stumpff || 1907 PB || 8 augustus 1907 || A. Kopff
|-
| (3106) Morabito || 1981 EE || 9 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (3107) Weaver || 1981 JG2 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (3108) Lyubov || 1972 QM || 18 augustus 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3109) Machin || 1974 DC || 19 februari 1974 || L. Kohoutek
|-
| (3110) Wagman || 1975 SC || 28 september 1975 || H. L. Giclas
|-
| (3111) Misuzu || 1977 DX8 || 19 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (3112) Velimir || 1977 QC5 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3113) Chizhevskij || 1978 RO || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3114) Ercilla || 1980 FB12 || 19 maart 1980 || University of Chile
|-
| (3115) Baily || 1981 PL || 3 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (3116) Goodricke || 1983 CF || 11 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (3117) Niepce || 1983 CM1 || 11 februari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (3118) Claytonsmith || 1974 OD || 19 juli 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (3119) Dobronravin || 1972 YX || 30 december 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (3120) Dangrania || 1979 RZ || 14 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3121) Tamines || 1981 EV || 2 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (3122) Florence || 1981 ET3 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3123) Dunham || 1981 QF2 || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (3124) Kansas || 1981 VB || 3 november 1981 || D. J. Tholen
|-
| (3125) Hay || 1982 BJ1 || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (3126) Davydov || 1969 TP1 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (3127) Bagration || 1973 ST4 || 27 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (3128) Obruchev || 1979 FJ2 || 23 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3129) Bonestell || 1979 MK2 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (3130) Hillary || 1981 YO || 20 december 1981 || A. Mrkos
|-
| (3131) Mason-Dixon || 1982 BM1 || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (3132) Landgraf || 1940 WL || 29 november 1940 || L. Oterma
|-
| (3133) Sendai || 1907 TC || 4 oktober 1907 || A. Kopff
|-
| (3134) Kostinsky || 1921 VA || 5 november 1921 || S. Beljavskij
|-
| (3135) Lauer || 1981 EC9 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3136) Anshan || 1981 WD4 || 18 november 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3137) Horky || 1982 SM1 || 16 september 1982 || A. Mrkos
|-
| (3138) Ciney || 1980 KL || 22 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (3139) Shantou || 1980 VL1 || 11 november 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3140) Stellafane || 1983 AO || 9 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (3141) Buchar || 1984 RH || 2 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (3142) Kilopi || 1937 AC || 9 januari 1937 || A. Patry
|-
| (3143) Genecampbell || 1980 UA || 31 oktober 1980 || Harvard Observatory
|-
| (3144) Brosche || 1931 TY1 || 10 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (3145) Walter Adams || 1955 RY || 14 september 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (3146) Dato || 1972 KG || 17 mei 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (3147) Samantha || 1976 YU3 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (3148) Grechko || 1979 SA12 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3149) Okudzhava || 1981 SH || 22 september 1981 || Z. Vávrová
|-
| (3150) Tosa || 1983 CB || 11 februari 1983 || T. Seki
|-
| (3151) Talbot || 1983 HF || 18 april 1983 || N. G. Thomas
|-
| (3152) Jones || 1983 LF || 7 juni 1983 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (3153) Lincoln || 1984 SH3 || 28 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (3154) Grant || 1984 SO3 || 28 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (3155) Lee || 1984 SP3 || 28 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (3156) Ellington || 1953 EE || 15 maart 1953 || A. Schmitt
|-
| (3157) Novikov || 1973 SX3 || 25 september 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3158) Anga || 1976 SU2 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3159) Prokofʹev || 1976 US2 || 26 oktober 1976 || T. M. Smirnova
|-
| (3160) Angerhofer || 1980 LE || 14 juni 1980 || E. Bowell
|-
| (3161) Beadell || 1980 TB5 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (3162) Nostalgia || 1980 YH || 16 december 1980 || E. Bowell
|-
| (3163) Randi || 1981 QM || 28 augustus 1981 || C. T. Kowal
|-
| (3164) Prast || 6562 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3165) Mikawa || 1984 QE || 31 augustus 1984 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (3166) Klondike || 1940 FG || 30 maart 1940 || Y. Väisälä
|-
| (3167) Babcock || 1955 RS || 13 september 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (3168) Lomnický Štít || 1980 XM || 1 december 1980 || A. Mrkos
|-
| (3169) Ostro || 1981 LA || 4 juni 1981 || E. Bowell
|-
| (3170) Dzhanibekov || 1979 SS11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3171) Wangshouguan || 1979 WO || 19 november 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3172) Hirst || 1981 WW || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (3173) McNaught || 1981 WY || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (3174) Alcock || 1984 UV || 26 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (3175) Netto || 1979 YP || 16 december 1979 || H. Debehogne, E. R. Netto
|-
| (3176) Paolicchi || 1980 VR1 || 13 november 1980 || Z. Knežević
|-
| (3177) Chillicothe || 1934 AK || 8 januari 1934 || H. L. Giclas
|-
| (3178) Yoshitsune || 1984 WA || 21 november 1984 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (3179) Beruti || 1962 FA || 31 maart 1962 || La Plata Observatory
|-
| (3180) Morgan || 1962 RO || 7 september 1962 || Universiteit van Indiana
|-
| (3181) Ahnert || 1964 EC || 8 maart 1964 || F. Börngen
|-
| (3182) Shimanto || 1984 WC || 27 november 1984 || T. Seki
|-
| (3183) Franzkaiser || 1949 PP || 2 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (3184) Raab || 1949 QC || 22 augustus 1949 || E. L. Johnson
|-
| (3185) Clintford || 1953 VY1 || 11 november 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (3186) Manuilova || 1973 SD3 || 22 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (3187) Dalian || 1977 TO3 || 10 oktober 1977 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3188) Jekabsons || 1978 OM || 28 juli 1978 || Perth Observatory
|-
| (3189) Penza || 1978 RF6 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3190) Aposhanskij || 1978 SR6 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3191) Svanetia || 1979 SX9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3192) A'Hearn || 1982 BY1 || 30 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (3193) Elliot || 1982 DJ || 20 februari 1982 || E. Bowell
|-
| (3194) Dorsey || 1982 KD1 || 27 mei 1982 || C. S. Shoemaker
|-
| (3195) Fedchenko || 1978 PT2 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3196) Maklaj || 1978 RY || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3197) Weissman || 1981 AD || 1 januari 1981 || E. Bowell
|-
| (3198) Wallonia || 1981 YH1 || 30 december 1981 || F. Dossin
|-
| (3199) Nefertiti || 1982 RA || 13 september 1982 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (3200) Phaethon || 1983 TB || 11 oktober 1983 || IRAS|}

Planetoïdenlijsten